Спу́тник — попутчик, товарищ в пути. Также применяется в значении спутник жизни для одного из супругов, обычно мужчины, соответственно женщина — спу́тница. Также может означать:

Наука и техника

Космос 
 Спутник — в небесной механике объект, обращающийся по определённой траектории (орбите) вокруг другого объекта.
 Спутники в Солнечной системе
 Спутник-пастух
 «Спутник» — ракета-носитель, использовавшаяся для выведения в космос первых искусственных спутников Земли.
 Равнина Спутника — обледеневшая равнина на Плутоне, названа в честь «Спутника-1».
 Спутник — небольшой марсианский ударный кратер, расположенный на плато Меридиана.

Космические аппараты 
 «Спутник» — первая серия искусственных спутников Земли
 «Спутник-1» — первый искусственный спутник Земли (1957−1958)
 «Спутник-2» — второй искусственный спутник Земли, отправившийся в космос с собакой Лайкой на борту (1957−1958)
 «Спутник-3» (1958−1960)
 «Спутник-4» (1960−1962)
 «Спутник-5-1» (1960, взорвался до выхода на орбиту)
 «Спутник-5» (1960) — первый космический аппарат, который вывел живых существ — собак Белку и Стрелку — на орбиту, а после вернул на Землю
 «Спутник-6» (1960)
 «Спутник-7-1» (1960, упал до выхода на орбиту)
 «Спутник-7» («Тяжёлый спутник 01») (1961)
 «Спутник-8» («Тяжёлый спутник 02») — автоматическая межпланетная станция «Венера-1» (1961)
 «Спутник-9» (1961)
 «Спутник-10» (1961)
 «Спутник-40» — демонстрационный космический аппарат, запущенный с борта станции «Мир» в 1997 году.
 Искусственный спутник Земли
 Спутник связи
 Разведывательный спутник

Техника 
 «Спутник» — один из брендов скоростного пригородного сообщения в московском регионе.
Название ряда технических изделий (машин, приборов), выпускавшихся в СССР:
 ИЖ-59 «Спутник» — советское двуствольное охотничье ружьё.
 «Спутник» — экспериментальное советское судно на подводных крыльях.
 СМЗ-НАМИ-086 «Спутник» — экспериментальный микролитражный автомобиль.
 «Лада Спутник» — первоначальное название линейки переднеприводных автомобилей ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099
 «Спутник» — марка шоссейного, спортивного велосипеда.
 «Спутник» — транзисторный радиоприёмник с солнечной батареей (СССР, 1957 г.)
 «Спутник» — стереоскопический фотоаппарат, позволявший получать объёмное изображение. Выпускался в СССР с 1955 по 1973 год на ЛОМО.
 «Спутник» — серия портативных кассетных магнитофонов Харьковского завода «Протон» (1970-е — 1980-е годы), усовершенствованная модель «Десны».
 «Спутник» — механическая бритва с пружинным приводом, выпускалась в СССР в 1960-е годы.
 «Спутник» — марка наручных часов 1-го Московского часового завода (конец 1950-х гг.).

Биология 
 Спутник () — вирофаг (субвирусный агент), размножающийся в амёбах.

Интернет 
 «Спутник» — российская поисковая система.
 «Спутник» — браузер, разработанный компанией Ростелеком.

Медицина 
 «Спутник V» ([спу́тник ви]; регистрационное наименование — «Гам-КОВИД-Вак», лат. Gam-COVID-Vac) — комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

География 
 Спутник — сквер в Невском районе Санкт-Петербурга.
 Спутник — горная вершина в Хабаровском крае.

Населённый пункт 
 Спутник — посёлок в Комаричском районе Брянской области, упразднён в 2001 году.
 Спутник — посёлок в Северском районе Краснодарского края.
 Спутник — посёлок в Можайском районе Московской области.
 Спутник — посёлок в Печенгском районе Мурманской области.
 Спутник — посёлок в Черепановском районе Новосибирской области.
 Спутник — посёлок в Волжском районе Самарской области.
 Спутник — посёлок в Ирбитском муниципальном образовании Свердловской области.
 Спутник — посёлок в составе города Томска.
 Спутник — посёлок в Чебаркульском районе Челябинской области.
 Спутник — станция (населённый пункт) в подчинении городской администрации Аксу Павлодарской области Казахстана.
 Спутник — до 2001 года название села Бахыт в Мактааральском районе Туркестанской области.
 Спутник — проектируемый город на Дальнем Востоке России.
 Спутник — микрорайон города Салавата в Башкортостане.
 Спутник — микрорайон города Могилёва в Беларуси.

Организации и предприятия 
 «Спутник» — бюро международного молодёжного туризма, туристическая организация, существовавшая в СССР.
 «Спутник» — гостиничный комплекс в Выборгском районе Санкт-Петербурга.
 «Спутник» — гостиничный комплекс в Сочи.
 «Спутник» — гостиница в Томске.
 «Спутник» — торговый центр в Юрге.

Кинотеатры 

 «Спутник» — кинотеатр в Москве.
 «Спутник» — кинотеатр в Дзержинске.
 «» — кинотеатр в Киеве.
 «Спутник» — кинотеатр в Херсоне.
 «Спутник» — кинотеатр в Шимановске.

СМИ 
 «Спутник» — дайджест, основанный в 1967 году.
 «Спутник» — сетевое издание и еженедельник, издающийся в городе Королёв с 1993 года.
 Sputnik (ранее — «Московское радио», «Голос России») — российская государственная мультимедийная служба.
 Радио Sputnik — русскоязычная радиостанция в России.
 Радио «Спутник», позднее Spirit FM — русскоязычная радиостанция в Финляндии.

Торговые марки 
 «Спутник» — появившиеся в советское время лезвия для бритья.
 «Спутник» — марка папирос.
 «Спутник V» — торговая марка российской векторной вакцины Гам-КОВИД-Вак для профилактики COVID-19.

Спорт 
 «Спутник» — хоккейный клуб из Альметьевска.
 «Спутник» — хоккейный клуб из Нижнего Тагила.
 «Спутник» — футбольный клуб из города Кимры.
 «Спутник» — футбольный клуб в Речице, основан в 2017 году.
 «Спутник» — название футбольного клуба «Речица-2014» в 1980—1991 годах. Расформирован в 2016 году.
 «Спутник» — футбольный клуб из Калуги.
 «Спутник» — футбольный стадион в Тольятти.

Искусство 
 Спутник — название, используемое для риспосты в фуге.
 «Спутник» — кинопремия.
 «Спутник» — альбом L’One.
 «Спутник. Космическая археология» — инсталляция Николая Полисского (2010) в Дюнкерке (Франция).
 «Спутник» — российский кинофильм 2020 года.
 «Спутник» — песня и сингл российской рок-группы «Северный флот».

См. также 

 Город-спутник
 
 Спутникс